Thompson Falls steht für:

 Thompson Falls (Montana), Stadt in Montana, Vereinigte Staaten
 Thompson Falls, früherer Name von Nyahururu, Ort in Kenia